Schlembach ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schlembach (1932–2020), deutscher Geistlicher, Bischof von Speyer
 Gerda Schlembach (* 1951), deutsche Malerin, Installationskünstlerin
 Mario Schlembach (* 1985), österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und freischaffender Künstler
Matthias Schlembach, (1901–unbekannt), deutscher Radrennfahrer
 Michael Schlembach, deutscher Politiker